Jméno růže je pojmenování více různých děl:
 Jméno růže – původní román Umberta Eca z roku 1980
 Jméno růže (film) – film natočený podle románu v roce 1986
Jméno růže (seriál) – seriál z roku 2019
Jméno růže (počítačová hra) – počítačová hra pro Sinclair ZX Spectrum